Les Vortigaunts sont une espèce extraterrestre fictive qui apparaît dans la série de jeux vidéo Half-Life. Ce sont des créatures humanoïdes de Xen pouvant tirer de puissants jets d'énergie. Ennemis dans le premier opus, ils sont devenus de précieux alliés pour l'espèce humaine après la tempête de portail qui les a déportés sur Terre.

Généralités

Physiologie 
Le corps du Vortigaunt a une organisation assez humanoïde. Ils ont une peau marron-vert et une posture légèrement voûtée. La tête porte un œil rouge unique au centre, deux sortes d'oreilles et des dents pointues apparentes. L'œil est entouré par cinq yeux plus petits - seuls deux sont bien visibles dans Half-Life 2, les trois autres sont également présents mais moins évidents à distinguer. Du tronc s'étendent deux bras et deux jambes jointes à l'arrière, ainsi qu'un bras vestigial qui dépasse du thorax. Les bras se terminent par deux grandes griffes tandis que les jambes se finissent chacune par un sabot.

La présence de ce troisième bras sur le thorax est un caractère rencontré chez d'autres espèces évoluées de Xen, comme le Nihilanth et l'Alien Grunt. Cette similitude, accompagnée parfois d'autres points communs comme la position des jambes jointes à l'arrière du tronc, suggère fortement que les Vortigaunts et les autres espèces intelligentes de Xen ont un ancêtre en commun. Apparemment, ce troisième bras est utilisé dans certaines circonstances (pour se nourrir ?), des Vortigaunts et des Alien Grunts étant souvent observés penchés devant une de leurs victimes pour l'examiner en utilisant cet appendice.

Comportement

Culture 

Le Vortigaunt omniscient dHalf-Life 2 permet d'en savoir un peu plus sur la culture et l'histoire des Vortigaunts. 

Dans le premier jeu, les Vortigaunts sont les esclaves de Nihilanth, utilisés comme ouvriers et soldats ; l'espèce aurait subi cet esclavage pendant de nombreuses générations jusqu'aux événements dHalf-Life. Par la suite, la tempête de portails les a téléportés sur Terre où ils ont été de nouveau asservis, cette fois par le Cartel.

Une autre théorie envisageable est que Nihilanth de Half-Life n'est autre que l'équivalent du  Wallace Breen dans Half-life 2. En effet, en extrayant le fichier .gcf de Half-Life, on peut récupérer des fichiers sonores dans lesquels Nihilanth dit notamment : « Leurs esclaves, nous sommes leurs esclaves, nous sommes… ». Cette phrase peut laisser supposer que Nihilanth a été choisi par le Cartel pour asservir son peuple comme le  Breen sur Terre.

Une remarque de l'un d'entre eux, « Nous avons perdu tous nos proches » pourrait s'étendre au-delà des pertes dans leur rang et sous-entendre que les Vortigaunts ont aussi perdu leur foyer et leur civilisation, et semblent à ce sujet déterminés à tout recommencer aux côtés des humains sur Terre. Des phrases du « Vortigaunt omniscient » laissent entendre également que les Vortigaunts ont une sorte de conscience collective dans le temps et l'espace, 
et que chaque moment temporel (Gordon tuant le Nihilanth, Gordon arrivant à Black Mesa Est, etc.) leur apparaît comme concomitant.

Les Vortigaunts croient en une force invisible qu'ils appellent « Vortessence », qui pourrait faire office de religion ou de croyance populaire. La Vortessence serait en quelque sorte le tissu de l'univers constitué de « cordons vortals » qui relieraient toutes les entités existantes. C'est la faculté des Vortigaunts à interpréter et à contrôler cette force qui est à l'origine de leurs pouvoirs électriques et télépathiques. 

L'emprise de Nihilanth sur les Vortigaunts a été également conquise grâce au contrôle de la Vortessence. La mort de Nihilanth a eu pour conséquence de couper le « cordon vortal » qui les reliait à lui.

Il semble également qu'il y ait une sorte de vie après la mort chez les Vortigaunts mise en évidence dans le passage : « Ce qui est pour vous sacrifice n'est pour nous que vacillement. Nous ne craignons pas l'intervalle des ténèbres. » Cette phrase signifierait que, lorsqu'un Vortigaunt meurt, il passerait dans cet « intervalle des ténèbres » duquel il pourrait émerger à nouveau, peut-être sous la forme d'un nouveau corps ou sous une forme astrale que certains attribuent aux mystérieux Vortigaunts pourpres d'''Half-Life 2: Episode One.

Les Vortigaunts ont aussi une forte tradition orale qui se transmet (poèmes et chansons) de génération en génération.

 Communication 

Les Vortigaunts sont des créatures sociales et intelligentes. Les Vortigaunts possèdent leur propre mode de communication qu'ils appellent « mouvement de flux ». Ce moyen de communication implique que les deux interlocuteurs s'expriment en même temps ; selon les Vortigaunts, cela ne peut être compris par « ceux dont les entrées Vortal sont déficientes », ce qui laisse à penser que des parties de la conversation soient inaudibles aux humains. Une autre explication, qui pourrait être cordialement sous-entendue par le mot , serait que les sens des humains ne sont pas aussi développés que les leurs. Les Vortigaunts sont certes munis de ce langage de communication bien propre à eux. Dans Half-Life 2, le joueur apprend qu'ils jugent cela « impoli » que d'utiliser une telle forme de communication devant les humains. Par conséquent, ils s'emploient à la « convertir » en langage « parlé » devant Freeman (voir le Poème Vortigaunt auprès du Vortigaunt omniscient et les deux Vortigaunts parlant entre eux avant l'entraînement des Phéropodes).

Les Vortigaunts ont cependant réussi à s'adapter à la communication humaine. Dans le premier Half-Life, ils utilisent parfois des mots des humains pendant les combats. Cependant, au début dHalf-Life 2, après plusieurs années de cohabitation, on s'aperçoit qu'ils ont appris le langage des hommes (dans la version française, c'est logiquement le français que les Vortigaunts parlent). La tournure de leurs phrases est cependant assez étrange, plutôt archaïque, avec des mots et des structures grammaticales peu utilisés par les humains. On ne sait pas si cette utilisation permanente d'un langage soutenu constitue un choix intentionnel de leur part ou non ; il se peut qu'il s'agisse simplement inconsciemment de zèle dans leur application rigoureuse du langage humain. Le trait le plus caractéristique de leur langage est l'emploi systématique de la troisième personne pour s'adresser aux humains, précédé d'un article défini (« LE Freeman nous honore de sa présence », « la survie de L'Eli Vance est indispensable », « le succès DE la mission DU Freeman… »). Seul le « Vortigaunt omniscient », rencontré dans les canaux, s'adresse à Gordon en utilisant le vous (« nous vous voyons combattant le Nihilanth »). De plus, pour parler d'eux-mêmes, les Vortigaunts ne s'expriment qu'au moyen du nous.

Dans la version originale dHalf-Life 2, les Vortigaunts sont doublés par Louis Gossett Jr.. Gossett a été choisi en partie pour son rôle d'extraterrestre dans le film Enemy (Enemy Mine).

 Méthodes de combat 

Dans le premier Half-Life, les Vortigaunts sont des ennemis fréquents dans Black Mesa et sur Xen. Les Vortigaunts attaquent en groupe ; blessés, ils préfèrent souvent s'enfuir, si possible pour revenir avec des renforts. Les Vortigaunts possèdent deux types d'attaque : leur attaque principale consiste à lancer à distance des faisceaux d'énergie verts, elle nécessite un certain temps de « rechargement » entre chaque attaque ; en combat rapproché, ils utilisent leurs griffes (dans Half-Life 2, face aux crabes de tête, on les voit donner des coups de pied). À ce moment, tous les Vortigaunts rencontrés portent un collier et des bracelets verts, la suite des événements révèle que c'est par ces derniers qu'ils étaient contrôlés à distance par le Nihilanth.

Dans Half-Life 2, leur attaque électrique est encore plus dévastatrice, tendant à tuer tout ce qu'elle touche jusqu'à une distance considérable. Seuls les plus gros ennemis résistent à ces attaques comme le Strider (qui semble totalement insensible aux faisceaux) ou les Gardes Fourmilions. On spécule sur le fait que les Vortigaunts pourraient également absorber la santé des ennemis avec leur attaque énergétique, à cause de certaines phrases comme « Donnez votre essence ! » ou « Renforcez-nous ! » qu'ils sortent pendant les combats. D'ailleurs, dans Half-Life: Decay, le joueur peut incarner un Vortigaunt dans une mission bonus, et l'attaque électrique « vole » en effet la santé des ennemis.

Des extraits de Half-Life 2: Episode Two semblent indiquer que les Vortigaunts ont aussi une attaque pour éliminer les ennemis autour d'eux en frappant le sol pour envoyer une puissante onde électrique. L'un d'eux est aussi vu en train d'immobiliser un fourmilion avant de lui porter un coup électrique fatal.

 Les nouveaux alliés de Gordon 

Dans Half-Life 2, Gordon Freeman retrouve ces créatures mais cette fois, les Vortigaunts sont de son côté et veulent l'aider à renverser le Cartel. À la fin d'''Half-Life, les Vortigaunts ont été libérés du joug du Nihilanth et la plupart des Vortigaunts une fois sur Terre ont rejoint la Résistance humaine contre le Cartel.

Half-Life 2 

Il apparaît vite à Freeman que les Vortigaunts sont également asservis par le Cartel. Dès le premier chapitre, il est possible d'apercevoir un Vortigaunt travaillant pour le Cartel qui balaie dans la gare de Cité 17, portant des bracelets semblables à ceux utilisés dans Half-Life pour les contrôler (avec un brassard supplémentaire autour de la taille). En explorant Nova Prospekt, le joueur tombe sur un Vortigaunt mort, qui porte aussi ces colliers, torturé et utilisé pour alimenter une barrière d'énergie. Alyx Vance commente à ce sujet que les seules connaissances de la Résistance sur Nova Prospekt proviennent de communications télépathiques des Vortigaunts retenus là-bas pour être torturés et interrogés.

Les Vortigaunts montrent dans le jeu qu'ils peuvent utiliser leur attaque électrique de manière productive, sous la forme d'un faisceau bleu qui peut par exemple recharger les batteries, alimenter les circuits électroniques et souder des objets. Les Vortigaunts créditent à Freeman leur libération et le tiennent en grande estime, l'appelant « le Free Man » (l'homme libre en anglais) bien qu'ils n'oublient pas les leurs que Freeman a tués durant l'incident de Black Mesa.

Episode One 

Au début dHalf-Life 2: Episode One, au moment de l'explosion du réacteur à énergie noire de la Citadelle, un groupe de Vortigaunts de couleur pourpre libèrent Gordon de l'emprise du G-Man et sauvent Alyx d'une mort certaine, téléportant les deux personnages en sécurité à l'extérieur de la Citadelle. Cette action prouve que les Vortigaunts possèdent des pouvoirs plus puissants que l'on aurait pu le penser, au point d'entraver le G-Man (une première dans la série où la puissance de l'homme à la mallette semblait jusque-là sans limite).

Il n'est pas encore précisé si les Vortigaunts pourpres sont un type de Vortigaunt plus puissant ou s'il s'agit juste d'un effet secondaire des filtres et des lumières utilisés dans cette scène. Une théorie serait que les Vortigaunts pourpres opèrent sur un autre plan de l'existence. Lorsque ces Vortigaunts interviennent pour sauver Alyx, ils apparaissent d'ailleurs étrangement semi-translucides alors que le reste de la scène est normal. Une autre théorie conforte que les Vortigaunts ont simplement de puissants pouvoirs télépathiques en combinant leurs liens avec la Vortescence. Dans Half-life Episode 1, on les voit apparaître sous forme astrale et s'interposer entre le G-man et Gordon Freeman pendant que deux autres le récupèrent. Dans Half-life: Episode Two, on apprend clairement que le G-man était dans l'incapacité d'interagir avec Gordon pendant tout ce temps (de par la barrière mentale que les Vortigaunts ont formée devant lui dans Episode One'') et qu'il a attendu que ces derniers se concentrent sur la guérison d'Alyx Vance pour pouvoir parler à l'esprit de Gordon. On peut donc penser qu'ils ont dû mobiliser plus d'énergie pour Alyx, diminuant sensiblement leur emprise sur le G-man.

 Episode Two 
Les Vortigaunts jouent un rôle important dans cette suite où ils guident le joueur à travers des mines infestées de fourmilions. Par ailleurs, le Vortigaunt Uriah, assistant du  Arne Magnusson, est aussi présent dans cet opus.

 Le Vortigaunt omniscient 

Le Vortigaunt omniscient''' (de son surnom original « The All-Knowing Vortigaunt ») est un Vortigaunt particulier qui fait office d'Easter egg et qui peut être rencontré au cours de la traversée des canaux, à la fin de la seconde partie du chapitre « Dangers aquatiques ». 

Le Vortigaunt en question se fait cuire un crabe de tête en chantonnant. Il doit son surnom au fait qu'en lui parlant, le joueur peut tirer de nombreuses informations sur divers sujets comme Black Mesa, Xen, le G-Man, le Nihilanth… Cependant, toutes ces informations peuvent être entendues par d'autres Vortigaunts au cours du jeu.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Créatures de Half-Life

Créature de Half-Life
Espèce extraterrestre

pl:Lista stworzeń ze świata Half-Life#Vortigaunty